Кирилл Василь, (; род. 10 апреля 1965, Кошице, Чехословакия) — словацкий прелат и куриальный сановник. Титулярный архиепископ Птолемаиды Ливийской с 7 мая 2009. Секретарь Конгрегации по делам восточных церквей с 7 мая 2009 по 20 января 2020. Ранее занимал должность ректора Папского Восточного Института. Апостольский администратор sede plena епархии Кошице с 20 января 2020.

Ранние годы и священство 
Кирилл Василь родился в Кошице, что в Словакии, в семье греко-католического священника. С 1982 по 1987 год посещал факультет богословия Кирилла и Мефодия в Братиславе. Был рукоположён в священника 14 июня 1987 года, епископом Крижевец Славомиром Микловшем, в Прешове. В 1989 году он получил лиценциат в каноническом праве в Папском Восточном Институте в Риме.

Церковный учёный и преподаватель 
15 октября 1990 году вступил в Общество Иисуса, а в 2001 совершён постриг. В 1994 году он получил степень доктора по восточному каноническому праву в Папском Восточном Институте.

В 2002 году был избран деканом факультета восточного канонического права в Папском Восточном Институте и проректором, а в мае 2007 ректором. Василь стал первым греко-католиком, который занимает этот пост.

Был советником Конгрегации по делам восточных церквей, Конгрегации Доктрины Веры и Папского Совета о Пасторскому попечению о мигрантах и странствующих. Он был назначен экспертом на собрание Синода Епископов по Евхаристии, который был проведён в 2005 году. Был также профессором в Папском Григорианском Университете в Риме, на теологическом факультете Братиславского университета и университета Трнавы. В 2003 году был назначен духовником Международной Федерации Бойскаутов Европы.

Кроме родного словацкого владеет латинским, итальянским, английским, русским, украинским, французским, немецким, испанским, греческим и церковнославянским языками.

Василь — автор многочисленных книг и статей, работал на Радио Ватикана.

Куриальный сановник 
7 мая 2009 года папа римский Бенедикт XVI назначил его титулярным архиепископом Птолемаиды Ливийской и секретарём Конгрегации по делам восточных церквей, дикастерию Римской Курии, тогда возглавляемою кардиналом Леонардо Сандри. Он наследовал Антонио Марии Вельо, который 28 февраля 2009 года стал председателем Папского Совета о Пасторскому попечению о мигрантах и странствующих.

Епископская ординация Кирилла Василя была совершена 14 июня 2009 года, в его 22-летнюю годовщину рукоположения в сан священника. Хиротонию совершал бывший епископ Крижевец Славомир Микловш, которому сослужили архиепископ Прешова Ян Бабьяк, иезуит, и епископ Кошице Милан Хаутур.

20 января 2020 года Папа Франциск назначил архиепископа Кирилла Василя апостольским администратором sede plena епархии Кошице

Примечания 

Католические архиепископы
Епископы Словакии
Иезуиты Словакии
Почётные доктора Трнавского университета